Touchdown kan avse:

 Touchdown (sång) – en musiksingel från den österrikiska gruppen Trackshittaz
 Touchdown (amerikansk fotboll) – att göra mål i amerikansk fotboll
 Touchdown (spelutvecklare) – en spelutvecklare